Бериллиевая бронза — сплав меди, содержащий 0,5—3 % бериллия и, в некоторых случаях, другие добавки. Бериллиевая бронза совмещает высокую прочность с немагнитными свойствами и отсутствием искрения. Она превосходно подвергается металлообработке, формовке и резанию. Она находит множество применений в инструментах для опасных сред, музыкальных инструментах, приборах для высокоточных измерений, пулях, и воздушно-космическом пространстве. Сплавы бериллия представляют токсическую опасность при вдыхании во время производства.

Свойства 
Бериллиевая бронза — это ковкий, пригодный для сварки и обработки сплав. Он устойчив к неокисляющим кислотам (например, к соляной или угольной), продуктам распада пластмасс, абразивному износу и истиранию. Может подвергаться термической обработке для повышения прочности, износостойкости и электропроводности. Бериллиевая бронза достигает наибольшей прочности (до 1400 МПа) из всех сплавов на основе меди. Она имеет хорошую теплопроводность (107 Вт/м·К), превышающую теплопроводность инструментальной стали в 3-5 раз.

Токсичность 
В твердой форме и в виде завершённых изделий, бериллиевая бронза не представляет никакой опасности для здоровья. Однако, вдыхание пыли или дыма, содержащих бериллий, может привести к серьезному заболеванию легких, бериллиозу. Это заболевание поражает в первую очередь легкие, ограничивая обмен кислорода между легкими и кровотоком. Международное агентство по изучению рака относит бериллий к первой группе канцерогенов человека. Национальная программа токсикологии также относит бериллий к канцерогенам.

Применение 

Бериллиевая бронза — это цветной сплав, используемый в пружинах, пружинной проволоке, датчиках нагрузки и других деталях, которые должны сохранять свою форму при многократных нагрузках и деформациях. Она имеет высокую электрическую проводимость, и используется в низкоточных контактах для батарей и электрических соединителей.

Неискрящая, но прочная и немагнитная, бериллиевая бронза отвечает требованиям директивы ATEX для зон 0, 1 и 2. Отвертки, плоскогубцы, гаечные ключи, зубила, ножи, и молотки из бериллиевой бронзы подходят для работы рядом с взрывоопасными веществами, например, на буровых вышках, угольных шахтах и зерновых элеваторах. Другой сплав, иногда используемый для производства неискрящих инструментов — алюминиевая бронза. По сравнению со стальными инструментами инструменты из бериллиевой бронзы дороже в производстве, уступают им в прочности и долговечности, но достоинства бериллиевой бронзы в опасных средах могут перевешивать недостатки. 

Бериллиевая бронза также используется для производства:
 некоторых ударных инструментов для их последовательного тона и резонанса, особенно бубнов и треугольников;
 криогенного оборудования, используемого при очень низких температурах, такого как рефрижераторы растворения, из-за механической прочности и относительно высокой теплопроводности данного сплава в этом диапазоне температур;
 бронебойных пуль, хотя такое использование необычно, потому что пули из стали стоят гораздо дешевле и имеют схожие свойства;
 набивок, используемых для создания RF-плотного (устойчивого к утечке радиочастоты), электронного уплотнения на дверях, используемых при испытании электромагнитной совместимости и безэховых камер.

Проволока из бериллиевой бронзы выпускается в нескольких формах: круглой, квадратной, плоской и фигурной, в мотках, в катушках и в виде прямых отрезков.

Марки

Производители

См. также 
 Алюминиевая бронза
 Бронза

Примечания

Ссылки 
 Бериллиевая бронза
 Стандарты и свойства — Микроструктура меди и её сплавов — Бериллиевая бронза
 Национальный кадастр загрязнителей — Информация о бериллии и его соединениях
 Национальный кадастр загрязнителей — Информация о меди и его соединениях
 Информация о медно-бериллиевом и никелево-бериллиевом сплавах
 Информация о медно-бериллиевом и никелево-бериллиевом сплавах
 
 
 

Бронза
Сплавы бериллия
Конструкционные материалы